William Lilly ist der Name folgender Personen:

* William Lilly (Grammatiker) (um 1468–1522), englischer Grammatiker 
 William Lilly (Astrologe) (1602–1681), englischer Astrologe
 William Lilly (Politiker) (1821–1893), US-amerikanischer Politiker